AAAA steht für:

 ein Batterietyp, siehe Mini (Batterie)
 AAAA Resource Record, ein Datensatztyp im Domain Name System

AAAA steht als Abkürzung für:
 Anguilla Amateur Athletic Association, Sportverband auf Anguilla
 Associated Actors and Artistes of America, Verband von Gewerkschaften für darstellende Künstler
 Australian Automotive Aftermarket Association, australischer Interessenverband für Unternehmen im Bereich automobiler Ersatzteile

AaAa steht für:
 eine mögliche Lesart eines altägyptischen Namens, siehe Aa (Architekt)

Abkürzung